Le terme joker vient du nom anglais d’un personnage du Moyen Âge, équivalent au bouffon du roi. Il peut référer à :

Jeux 
 un Joker, la carte spéciale des jeux de cartes et par extension pour tout autre jeu :
 ainsi, le Joker est la lettre blanche au Scrabble ;
 on parle également du joker d’un animateur radio ou d’un présentateur TV pour désigner son remplaçant.
 Joker, un jeu de la Loterie nationale belge ;
 Joker, un jeu télévisé diffusé sur France 2, présenté par Olivier Minne depuis le  ;
 Joker, dans les sports collectifs, désigne un joueur acheté hors période de transfert.

Par extension, on parle de « joker » pour un objet, un effet, ou une personne qui va redonner l’avantage à un individu lors d’une situation complexe.

Sport 
 Rugby à XV :
 Joker médical : joueur engagé par un club pour remplacer temporairement un joueur titulaire blessé en dehors de la période de recrutement ;
 Joker coupe du monde : joueur engagé par un club pour remplacer temporairement un joueur titulaire sélectionné pour la coupe du monde de rugby à XV.
 Hockey sur glace :
 Jokers de Cergy-Pontoise : club français.
 Jokerit : club finlandais

Bandes dessinées 
 Joker, un personnage de comics ennemi de Batman ;
 Joker, un roman graphique écrit par Brian Azzarello et illustré par Lee Bermejo (2008) ;
 les Éditions Joker, un éditeur de bandes dessinées.

Cinéma et télévision 
 Le Joker, série télévisée d'action diffusée sur la chaîne allemande ARD ;
 Le Joker, film d'Erich Waschneck sorti en 1930 ;
 Joker est un film indien réalisé par Balwant Bhatt sorti en 1949 ;
 Joker est un film israélien réalisé par Yitzhak Yeshurun sorti en 1976 ;
 Joker est un film suédois réalisé par Sune Lund-Sørensen sorti en 1991 ;
 Joker est un film indien réalisé par Vamshi sorti en 1993 ;
 Joker est un film japonais réalisé par Takashi Komatsu sorti en 1998 ;
 Joker est un film indien réalisé par Ambazhathil Karanakuran Lohithadas sorti en 2000 ;
 Joker est un court-métrage américain réalisé par Chris R. Notarile sorti en 2006 ;
 Joker est un film indien réalisé par Shirish Kunder sorti en 2012 ;
 Joker (Wild Card) est un film américain réalisé par Simon West sorti en 2015 ;
 Joker, film américain de Todd Phillips sorti en 2019.

Musique

Album 
 Joker, album (et chanson sur cet album qui lui donne son titre) de Clarika en 2005 ;
 Joker, album de Yui Sakakibara sorti en 2008.

Chanson 
 The Joker, une chanson et un album du Steve Miller Band, reprise par Fatboy Slim.

Logiciel 
  Joker est un logiciel libre opensource permettant l'enregistrement de dialogue de doublage. Le code est disponible sur Github.

Divers 
 un joker, en informatique, un caractère pouvant remplacer n’importe quel autre, aussi appelé métacaractère ;
un joker, dans le paysage audiovisuel français, est un animateur, généralement du journal télévisé, chargé de remplacer le titulaire du poste lorsqu'il ne peut assurer ses fonctions (durant les vacances de ce dernier notamment). Il effectue alors ce travail par intérim, puisqu'il rend sa place au titulaire, dès la fin de son congé.
Dans le théâtre-forum, le joker est l'animateur qui va gérer les interactions avec le public lors de la phase de forum ;
 Joker, une marque de jus de fruits ;
 Joker Group, l’entreprise qui a inventé le Slimy ;
 The Joker, un pic de Colombie-Britannique (latitude 51° 4' 17" (51,0714°) Nord, longitude 124° 9' 24" (124,1567°) Ouest, altitude ) ;
 The Joker est un parcours de montagnes russes situé à Six Flags Great Adventure à , dans le New Jersey ;
 The Joker est un parcours de montagnes russes situé à Six Flags Discovery Kingdom à Vallejo, Californie ;
 Dans le manga One Piece, "Joker" est le nom sous lequel opère Donquixote Doflamingo dans la pègre ;
Dans le jeu vidéo Persona 5, Joker est le nom de code du personnage principal ;
Dans la saga Mass Effect, Joker est le surnom du timonier Jeff Moreau.

Voir aussi

Notes et références 

Il y as aussi un gang qui se nomme « les jokers » qui utilise ce mot ils sont reconnu pour vente de drogue, vente d’armes et prostitution. Ils sont souvent présent vers Montréal-Nord et vers Sainte-Anne-des-Monts